Кеффелек () — французьке прізвище бретонського походження.

Персоналії 

 Анн Кеффелек (нар. 1948), французька піаністка
 Анрі Кеффелек (1910—1992), французький письменник
 Ян Кеффелек (нар. 1949), французький письменник

Французькі прізвища